Beresna (ukrainisch und russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Beresna, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tschernihiw, Rajon Mena

 Beresna (Chmilnyk), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Chmilnyk
 Beresna (Wolodarka), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Wolodarka